Чемпіонат Угорщини з футболу 1989—1990 — 88-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Уйпешт.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Печ взяв участь у Кубку володарів кубків 1990—1991 як переможець Кубку Угорщини 1989—1990.
2. Після закінчення сезону клуб Уйпешт Дожа змінив назву на Уйпешт.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1989—1990
Угорщина
Угорщина
1989 в угорському спорті
1990 в угорському спорті